Troposphère peut désigner :
 la troposphère, une couche atmosphérique ;
 Troposphère, programme astronautique de la République démocratique du Congo.